Unter Cut In versteht man
 eine bestimmte Aufnahmetechnik im Filmwesen, siehe Ransprung.
 in der Musikindustrie die urheberrechtliche Registrierung von Autoren, die keine geistige Leistung an der Entstehung eines Musikwerkes hatten, siehe Cut In (Musikindustrie).